Justin Braun, (né en 1987), joueur de hockey sur glace américain.
 Justin Braun, (né en 1987), joueur de soccer (football) américain.